Топ-модель по-американски, 23 сезон — двадцать третий сезон американского реалити-шоу «Топ-модель по-американски». 

Заявление Тайры Бэнкс о том, что 22-ой сезон шоу станет последним, вызвало весьма бурную реакцию фанатов. Основной причиной закрытия шоу на CW стало понижение рейтингов в последних сезонах. Однако спустя некоторое время создатели решили, что проект можно продолжить, если сделать полную перезагрузку конкурса. Телеканал VH1 одобрил эту идею и решил взять под свое крыло «Топ-модель по-американски».

Руководство VH1 заявило, что вернет шоу культовый статус иконы в сфере реалити-шоу, который был утерян после "золотой эры" проекта. В итоге изменения претерпели все составляющие шоу. Было отменено голосование фанатов, оценки судей и участие в шоу представителей мужского пола. Новой ведущей стала Рита Ора. Позже в качестве судей к ней присоединились Эшли Грэм, Дрю Эллиот и Лоу Роач. Тайра осталась в проекте как исполнительный продюсер. 

Премьера нового сезона состоялась 12 декабря 2016 года на канале VH1.

Победительницей шоу стала Индия Гантс.

Призы 
Контракт с телеканалом VH1.
Разворот в журнале Paper.
Контракт на 100,000 долларов с косметической компанией Rimmel London.

Участницы 
(возраст указан на время конкурса)

 В 9 эпизоде Тэш вернулась в соревнование
 13 эпизод стал спец-выпуском

Список эпизодов

Бизнес, Бренд, Босс 
Дата выхода: 

Двадцать семь полуфиналисток приняли участие в своей первой фотосессии и показзе для Филиппа Плейна и ЛаКвина Смита. Затем конкурсантки провели небольшое интервью с судьями, что окончательно помогло выбрать четырнадцать участниц сезона.

 Приглашённый фотограф: Массио Кампана
 Специальный гость:  Филипп Плейн, ЛаКвин Смит

Свет, Камера, Подиум 
Дата выхода: 

Участницы получили урок походки от бывшей судьи шоу «Топ-модель по-канадски» Стейси Маккензи. Позже девушки встретились с Зендаей и приняли участие в показе в ночном клубе, где и прошла их фотосессия, по итогам которой Джастин была исключена.
Лучшее фото: Коди Уэллс
Двойка худших: Кори Энн Робертс и Джастин Битикон
Выбывшая участница: Джастин Битикон
Приглашённый фотограф: Питер Хенкет
Специальный гость: Стейси Маккензи, Зендая

Создай свой бренд 
Дата выхода: 

Стилисты преобразили внешность участниц. Обнажённые девушки приняли участие в групповой фотосессии, фотографом которой выступила Эллен фон Унверт. По решению судей, Череш была исключена
Лучшее фото: Кортни Нельсон
Двойка худших: Чериш Уотерс и Крислиан Родригес
Выбывшая участница: Чериш Уотерс
Приглашённый фотограф: Эллен фон Унверт
Специальный гость: Салли Хершбергер

Сигнал "Major Key" 
Дата выхода: 

Участницы встретились с DJ Khaled, который сообщил им о новом командном конкурсе для рекламы линии нижнего белья Риты Оры. Победителем стала Кортни. Позже модели познакомились с редактором журнала Paper Микки Бордман, которая вручила им пригласительные на VIP-вечеринку, где девушки сами должны были провести фотосессию, основываясь на своём личном бренде. В итоге Тэш стала третьей исключённой. 
Лучшее фото: Крислиан Родригес
Двойка худших: Кори Энн Робертс и Тэш Уэллс 
Выбывшая участница: Тэш Уэллс
Специальный гость: Микки Бордман, DJ Khaled, Жасмин Сандерс

Авангард 
Дата выхода: 

Девушки участвовали в конкурсе, основной целью которого являлась демонстрация личного стиля. Победителем стала Татьяна. Затем модели приняли участие в авангардной фотосессии Николы Формичетти, фотографом которой выступил Джек Ватерлот. По итогам недели, худшей стала Джиа.
Лучшее фото: Кори Энн Робертс
Двойка худших: Джиа Хардман и Кайл МакКой
Выбывшая участница: Джиа Хардман
Приглашённый фотограф: Джек Ватерлот
Специальный гость: Никола Формичетти

В отключеке 
Дата выхода: 

На этой неделе победителем конкурса, в котором нужно было позировать, прыгая на батуте, стала Пейдж. Затем девушки приняли участие в фотосессии с моделью Шанель Иман, где они должны были изображать боксёров. Судьи решили, что проект должна покинуть Крислиан.
Лучшее фото: Кори Энн Робертс
Двойка худших: Крислиан Родригес и Кайл МакКой
Выбывшая участница: Крислиан Родригес
Приглашённый фотограф: Массио Кампана, Питер Хенкет
Специальный гость: Шанель Иман

Метка "X" 
Дата выхода: 

Участницы получили урок танцев от хореографа Криса Гранта, а затем приняли участие в конкурсе, который выиграла Татьяна. Вместо фотосесси, девушки снимались в музыкальном клипе, режиссёром котором стал Director X. Соревнование покинула Кайл.
Лучшее видео: Индия Гантс
Двойка худших: Кайл МакКой и Марисса Хопкинс
Выбывшая участница: Кайл МакКой
Приглашённый режиссёр: Director X
Специальный гость: Стейси Маккензи, Крис Грант

Гламурная жизнь 
Дата выхода: 

Девушки приняли участие в фотосессии в самолёте с Джейсоном Деруло. По итогам недели, Бинта покинула проект.
Лучшее фото: Татьяна Прайс
Двойка худших: Бинта Дибба и Кортни Нельсон
Выбывшая участница: Бинта Дибба
Приглашённый фотограф: Дуглас Фридман
Специальный гость: Джейсон Деруло, Филипп Плейн

Возвращение 
Дата выхода: 

Семеро исключённых участниц присоединились к семёрке оставшихся для съёмки в танцевальном видео. Судьи приняли решение, что Тэш заслуживает возвращения  проект, а Марисса, не проявив себя, была отчислена.

Лучшее видео: Индия Гантс
Двойка худших: Кортни Нельсон и Марисса Хопкинс
Выбывшая участница: Марисса Хопкинс
Вернувшаяся участница: Тэш Уэллс
Приглашённый режиссёр: Дрю Эллиот
Специальный гость: French Montana, Таниша Скотт, Нефертари Грин, Кристиан Коуэн

Платформа мощности 
Дата выхода: 

Девушки участвовали в конкурсе, целью которого была запись видео для SlutWalk Festival от Эмбер Роуз. Победителями были выбраны Кори Энн, Кортни и Татьяна. Позднее модели приняли участие в фотосессии, где должны были примерить образ знаменитостей:
 Индия — Кэти Перри
 Тэш — Тина Тёрнер
 Коди — Грейс Джонс
 Кортни — Мадонна
 Татьяна — Тайра Бэнкс
 Кори Энн — Бейонсе
 Пейдж — Бритни Спирс
В двойке худших оказались Кори Энн и Пейдж, и судьи приняли решение исключить вторую.
Лучшее фото: Индия Гантс и Тэш Уэллс 
Двойка худших: Кори Энн Робертс и Пейдж Мобли 
Выбывшая участница: Пейдж Мобли
Приглашённый фотограф: Вият Мохиндра 
Специальный гость: Эмбер Роуз, Стейси Маккензи

Жизнь знаменитостей 
Дата выхода: 

На этой неделе девушки приняли участие в конкурсе с папарацци, в котором победила Кортни, и фотосесии для обложки журнала Paper. Судьи признали снимок Коди лучшим, а её сестра Тэш, не впечатлив жюри, отправилась домой.
Лучшее фото: Коди Уэллс 
Двойка худших: Тэш Уэллс и Кортни Нельсон 
Выбывшая участница: Тэш Уэллс
Приглашённый фотограф: Вият Мохиндра
Специальный гость: Микки Бордман

Мотор! 
Дата выхода: 

Девушки участвовали в актёрском конкурсе вместе с Эриенн Мур, где Кортни стала победителем, а затем снимали новое видео. На судействе работа Коди была названа худшей, и она покинула проект.

Лучшее видео: Индия Гантс
Двойка худших: Татьяна Прайс и Коди Уэллс
Выбывшая участница: Коди Уэллс
Приглашённый режиссёр: Дрю Эллиот
Специальный гость: Эриенн Мур, Сьюзен Батсон

За кулисами, за пределами вспышек 
Дата выхода: 

Специальный эпизод с пересказом всего, что происходило в предыдущих выпусках, и ранее не показанными кадрами.

Бренд как босс 
Дата выхода: 

На этот раз девушки снимали рекламу для косметической фирмы. Худшей была названа Кортни, и ей пришлось покинуть проект. Таким образом, в тройку вошли: Индия, Татьяна и Кори Энн.

Лучшее видео: Индия Гантс
Двойка худших: Кори Энн Робертс  и Кортни Нельсон
Выбывшая участница: Кортни Нельсон
Приглашённый режиссёр: Стивен Мурасиге
Специальный гость: Елена Ора, Кэти Янг

Последний отсчёт 
Дата выхода: 

Победительницей 23 сезона «Топ-модель по-американски» стала Индия Гантс, которая пять раз была названа лучшей. На второй позиции остановилась Татьяна Прайс, получившая один лучший снимок. На третью строчку судьи, к которым в финальном эпизоде присоединилась Тайра Бэнкс, поставили Кори Энн Робертс, дважды показавшую лучший результат.

Победительница: Индия Гантс
2 место: Татьяна Прайс
3 место: Кори Энн Робертс
Специальный гость: Тайра Бэнкс

Резюме 

 Участница исключена
 Участница выиграла в конкурсе
 Участница выиграла в шоу

В 10 эпизоде Тэш вернулась в соревнование.
13 эпизод стал спец-выпуском.

Примечания 

23 сезон
Телесезоны США 2016 года
Телесезоны США 2017 года